Dey – titolo dei reggenti di Algeri e Tripoli con l'Impero ottomano sino al 1830
 Manna Dey – cantante indiano
 Susan Dey – attrice statunitense
 Tom Dey – regista e produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 
 Hussein Dey